Ntala steht für:

 den Vornamen von Ntala Skinner, US-amerikanische Biathletin
 ein Siedlung in Botswana, siehe Marobela